Місійне згромадження святого апостола Андрія (МЗСАА).
Місійне Згромадження святого апостола Андрія було застверджене єпархіяльним єпископом Кир Софроном Дмитерком ЧСВВ Декретом № 26, від 30.11.1997 року «Про утворення при Івано-Франківській єпархії Місійного Згромадження» під назвою «Місійне Згромадження» як габітовий священичий інститут єпархіального права, і в процесі свого розвитку в 1998 році прийняло назву: Socsetas Missionaria Sancti Andreae Apostoli, що перекладається як: «Місійне Згромадження святого апостола Андрія».[1] 

 Діяльность.

Діяльність МЗСАА: полягає в місійній праці, проповідуванні Євангелія на внутрішній місії (територія Єпархії та в межах Галичини) і на зовнішній місії (на території Східної України і поза її межами; в діаспорі;); співпрацю з пастирями (Єпископами) Помісних Церков на Сході та діаспорі у заснуванні й зміцненні спільноти вірних, навернення їх до віри в Бога. Приготування братів до місійної праці; а також займається душпастирською працею для мирян, дітей та молоді. По парафіях та школах проводять катехизацію дітей та молоді: табори, Канікули з Богом, ескурсії та спільні виїзди на природу, аніматорство, чування і культурні програми, християнські ігри, організовують реколекції.

 Опис монашого одягу.

Монаший одяг:

1.чорний габіт; 

2.простий нагрудний хрест; 

3.шкіряний пояс; 

4.камілавка; 

5.параман.

 Про Спільноту

Наш монастир св. Апостола Андрія є молодий 25 років і розвивається, Тому наша спільнота є молода для молодих. 

Ми працюємо з молоддю, в нас є затишні каплиці, зараз будуємо церкву. Ця церква Фатимської Божої матері, вона є нашої покровителькою. Бо маємо місію від нею навертати людей до Бога. В каплиці є мощі Святих Дітей Франциска і Жасінти дітей яким з’явилася Матінка Божа з Фатіми.

Ми будемо щасливі побачити тебе в стінах нашого монастиря. Якщо, Ти любиш Господа і хочеш Його пізнати  --  Приходь, до нас в гості і тут Ти познайомишся з нашими братами, тут на Тебе чекає затишна атмосфера і молитва.

Ми молимося за твоє покликання і віримо що прийшовши в стіни нашого монастиря ти не за хочеш  їх покидати, бо вони стануть твоїм домом. Для розвитку і молитви в Божому покликанні.

Унікальність нашої спільноти є в тому що наше покликання є в місіях і реколекціях тому кожен брат нашої спільноти покликаний до такої діяльності.

Ми проводимо нічні чування в честь Фатимської Божої матері кожного 12 – 13 числа місяця.

Приєднуйся до нас ми тебе чекаємо. Для кожного твого таланту в нас я місце.

[1] Декрет № 26, від 30.11.1997 року «Про утворення при Івано-Франківській єпархії Місійного Згромадження» єпископа Кир Софрона Дмитерка ЧСВВ.
__БЕЗ_РЕДАГУВ_РОЗДІЛУ__